Ниже приведены не окончательные списки актеров с самыми высокими кассовыми сборами в карьере. Существуют списки кассовых сборов, которые не скорректированы на инфляцию, а также списки по количеству проданных кассовых билетов.

Валовой кассовый доход 

Из-за долгосрочного влияния инфляции на цены билетов в кинотеатры, список, не скорректированный на инфляцию, придает гораздо больший вес более поздним актерам. Таким образом, списки валового дохода в значительной степени бессмысленны для сравнения актерских карьер, разделенных во времени, поскольку многие актеры из более ранних эпох никогда не появятся в современный нескорректированный список, несмотря на то, что их фильмы добились более высокого коммерческого успеха с поправкой на повышение цен.

Главные роли 
В этот список включены только главные роли, включая озвучку.

 Затенение фона указывает на актеров, чьи фильмы в настоящее время идут в кинотеатрах.

Все роли 
В этот список входят камео и озвучивание. Количество фильмов взято из исходных цифр и может не точно соответствовать связанной фильмографии.

Более ранние времена

До 2000 года 
Опрос, проведенный TLA Video в 2000 году, показал, что следующие актеры продали больше всего билетов в кино в прокате.

До 1966 года 
В 1966 году Разнообразие составил список самых кассовых звезд, используя свои списки самых кассовых фильмов за все время, основанные на количестве фильмов, которые заработали в прокате 4 миллиона долларов или более в Соединенных Штатах и Канаде к концу 1965 года. Поскольку список был основан на количестве фильмов в чарте, возможно, были некоторые звезды, которые снялись в меньшем количестве фильмов, перечисленных в списке, но с более высоким общим прокатом. Как и в случае с текущими списками, в списке предпочтение отдается фильмам и звездам более поздних эпох, поскольку более поздние фильмы обычно собирают больше. Джон Уэйн возглавил список. Разнообразие отмечает, что последним хитом Кросби до 1965 года был "Высшее общество" в 1956 году, и на тот момент он возглавлял список. Они также отметили, что Гейбл был бесспорным королем, пока он не ушел в армию в 1942 году, и что он не был оценен выше, чем многие из его ранних хитов достигли своих 4 миллионов долларов и, следовательно, не были включены в его общую сумму.

Примечания 

Кассовые сборы фильмов
Списки самых кассовых фильмов